Parcham steht für:
 Parcham (im Gebiet des Deutschen Ordens) Verteidigungsareal innerhalb einer Befestigungsanlage, siehe Zwinger (Architektur)
 Parcham’sche Stiftung

Parcham ist der Familienname folgender Personen:
 Rainer Hengsbach-Parcham (Rainer Hengsbach; 1950–2012), deutscher Lyriker und Schriftsteller